Sigismund von Hohenwart ist der Name folgender Personen:

* Sigismund Anton von Hohenwart (1730–1820), österreichischer Geistlicher, Erzbischof von Wien
 Sigismund Ernst von Hohenwart (1745–1825), österreichischer Naturwissenschaftler und Geistlicher, Bischof von Linz